Erleinsbach ist ein Gewässername:

 Erleinsbach (Alter Seebach), linker Zufluss des Alter Seebach (zur Pleichach) nach Dipbach, Gemeinde Bergtheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Erleinsbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Untereuerheim, Gemeinde Grettstadt, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Erleinsbach (Pleichach), rechter Zufluss der Pleichach nach Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Erleinsgraben
 Erlinsbach